A Dúbravka településnév jelentései:

 Dobróka (Dubróka) szlovákiai község szlovák neve a Nagymihályi járásban
 Pozsonyhidegkút, Pozsony városrészének szlovák neve